

Коржинколь — село, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Коржинколь — станційне селище, Єрейментауський район, Акмолинська область